Kutten ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Burg Kutten, abgegangene Burganlage im Landkreis Oberallgäu, Bayern, Deutschland
 Kutten (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kutten, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945 Kuty, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, siehe Kuty (Pozezdrze)
 Kutten, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946 Jekaterinowka, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Jekaterinowka (Kaliningrad)